Премия «Энни» за лучшую режиссуру в анимационной телепрограмме () — категория премии «Энни», ежегодно присуждаемая лучшей режиссуре в анимационной телепрограмме.

Победители и номинанты

1990е
 Лучшее индивидуальное достижение за режиссуру в телепрограмме

2000е
 Лучшее достижение за режиссуру в телепрограмме

2010е

2020е

Примечания

Ссылки 
 Annie Awards: Legacy

Режиссура
Энни
Телевизионные премии США
Награды, появившиеся в 1997 году
Появились в 1997 году в США